Begaafdheid
 Gave (Groningen), een waterloop in Groningen tussen Oostwold en De Poffert
 Gave (rivier), een rivier in de Pyreneeën in Frankrijk
 Gave (Melgaço), een plaats in de Portugese gemeente Melgaço
 De Gave, aflevering van seizoen 3 van de televisiereeks Flodder